Als Jocs Olímpics d'Estiu de 2016, realitzats a la ciutat de Rio de Janeiro (Brasil), es disputaran quinze proves d'halterofília, vuit en categoria masculina i set en categoria femenina.

Les proves es realitzaran entre els dies 6 i 16 d'agost al pavelló 2 de Riocentro.

Calendari 
En aquesta edició s'ha establert el següent horari (temps de Brasília - UTC−03:00) per les sessions:
 Sessió de matí (M): 10:00-14:00 h.
 Sessió de tarda (T): 15:30-17:30 h.
 Sessió de nit (N): 19:00-21:00 h.

Resum de medalles

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2016
Halterofília als Jocs Olímpics
Dopatge a Rússia